Cronos bezeichnet:

 Cronos, mexikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1993
 Fiat Cronos, Limousine von Fiat

Cronos ist das Pseudonym folgender Personen:

 Cronos, Pseudonym von Conrad Lant (* 1963), britischer Sänger und Bassist
 Mary Cronos (Maria Schucklies; * 1987), deutsche Autorin, Künstlerin und Unternehmerin

Siehe auch:

 Chronos (Begriffsklärung)
 Kronos (Begriffsklärung)
 Mount Cronus, Berg im Enderbyland, Antarktika
 Cronus-Gletscher, im Grahamland, Antarktika